Steve H. Sullivan (né le  à Timmins, au Ontario, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1991-1992 ||Golden Bears de Timmins ||NOJHA ||47 ||66 ||55 ||121 ||141 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Greyhounds de Sault Ste. Marie ||LHO ||62 ||36 ||27 ||63 ||44 ||16 ||3 ||8 ||11 ||18 
|-
|1993||Greyhounds de Sault Ste. Marie ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1993-1994 ||Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||63 ||51 ||62 ||113 ||82 ||14 ||9 ||16 ||25 ||22
|-
|1994-1995 ||River Rats d'Albany ||LAH ||75 ||31 ||50 ||81 ||124 ||14 ||4 ||7 ||11 ||10
|-
|1995-1996 ||River Rats d'Albany ||LAH ||53 ||33 ||42 ||75 ||127 ||4 ||3 ||0 ||3 ||6
|-
|1995-1996 ||Devils du New Jersey ||LNH ||16 ||5 ||4 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||River Rats d'Albany ||LAH ||15 ||8 ||7 ||15 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1996-1997 ||Devils du New Jersey ||LNH ||33 ||8 ||14 ||22 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Maple Leafs de Toronto ||LNH ||21 ||5 ||11 ||16 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||63 ||10 ||18 ||28 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||63 ||20 ||20 ||40 ||28 ||13 ||3 ||3 ||6 ||14
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Blackhawks de Chicago ||LNH ||73 ||22 ||42 ||64 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||81 ||34 ||41 ||75 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||78 ||21 ||39 ||60 ||67 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2002-2003 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||82 ||26 ||35 ||61 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2003-2004 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||56 ||15 ||28 ||43 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Predators de Nashville ||LNH ||24 ||9 ||21 ||30 ||12 ||6 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2005-2006 ||Predators de Nashville ||LNH ||69 ||31 ||37 ||68 ||50 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2006-2007 ||Predators de Nashville ||LNH ||57 ||22 ||38 ||60 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Predators de Nashville ||LNH ||41 ||11 ||21 ||32 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Predators de Nashville ||LNH ||82 || 17 || 34 || 51 || 35 || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 
|- 
|2010-2011 ||Predators de Nashville ||LNH ||44|| 10|| 12|| 22|| 28|| 9|| 2|| 1|| 3 || 2 
|-
|2011-2012 || Penguins de Pittsburgh ||LNH || 79 || 17 || 31 || 48 || 20 || 6 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
|rowspan="2"|2012-2013 || Coyotes de Phoenix ||LNH || 33|| 5|| 7|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Devils du New Jersey ||LNH || 9 || 2 || 3 || 5 || 4 || - || - || - || - || - 

| || 290 || 457 || 747 || 587 || 50 || 9 || 14 || 23 || 30

Internationales 

|2000 || || Championnat du monde || 9 || 4 || 1 || 5 || 14 ||
|-
|2001 || Canada || Championnat du monde || 7 || 1 || 2 || 3 || 10 ||

Trophées et honneurs personnels 
Ligue nationale de hockey
 2009 : récipiendaire du trophée Bill-Masterton
Ligue américaine de hockey
 1996 : nommé dans la  d'étoiles

Transactions 
  : échangé aux Maple Leafs de Toronto par les Devils du New Jersey avec Jason Smith et les droits pour Alyn McCauley en retour de Dave Ellett, Doug Gilmour et d'un choix de  (acquis précédemment, New Jersey sélectionne Andre Lakos) lors du repêchage d'entrée dans la LNH en 1999.
  : réclamé au ballotage par les Blackhawks de Chicago des Maple Leafs de Toronto.
  : échangé aux Predators de Nashville par les Blackhawks de Chicago en retour d'un choix de  (Ryan Garlock) lors du repêchage d'entrée dans la LNH en 2004 et d'un autre choix de  (Michael Blunden) lors du repêchage d'entrée dans la LNH en 2005.

Notes et références

Liens externes 

Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Gagnant du trophée Bill-Masterton
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Coyotes de Phoenix
Naissance en juillet 1974
Naissance à Timmins
Attaquant de hockey sur glace